Цитохром-b5-редуктаза 4 () — білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 6-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 521 амінокислот, а молекулярна маса — 59 474.

Кодований геном білок за функцією належить до оксидоредуктаз.
Задіяний у такому біологічному процесі, як ацетилювання.
Білок має сайт для зв'язування з НАД, іонами металів, іоном заліза, гемом, ФАД, флавопротеїном.
Локалізований у ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Цитохроми